exit – polecenie systemu Windows
 Exit – festiwal muzyczny w Petrovaradinie
 „Exit” – piosenka irlandzkiego zespołu U2
 Exit – album szwedzkiego piosenkarza Darina